Камбуров — болгарская и русская фамилия; женская форма Камбурова.

Известные носители 
 Камбуров, Вячеслав Георгиевич (1874/1875 — 1906) — русский юрист, профессор ТГУ.
 Камбуров, Иван (1883—1955) — болгарский музыковед, фольклорист и педагог.
 Камбуров, Мартин (род. 1980) — болгарский футболист, играет на позиции нападающего.
 Камбуров, Пётр Георгиевич (1860—1914) — архитектор, гражданский инженер.

 Камбурова, Елена Антоновна (род. 1940) — советская российская певица и актриса, народная артистка России.
 Камбурова, Лорина (1991—2021) — болгарская актриса и певица.

См. также 
 Камбурово
 Камбаров